Hellmesberger är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ferdinand Hellmesberger
 Georg Hellmesberger, flera personer
 Georg Hellmesberger junior
 Georg Hellmesberger senior
 Josef Hellmesberger, flera personer
 Josef Hellmesberger junior
 Josef Hellmesberger senior

Tyska efternamn